Reilly peut faire référence à :

Toponyme 

 Reilly, une commune française du département de l'Oise (Picardie)

Patronyme 

 Alice Reilly (1702/1703-1778), une imprimeuse et éditrice irlandais
 Allie Reilly (née en 1997), une rameuse handisport américaine
 Anthony Adams Reilly (1836-1885), un cartographe et alpiniste irlandais
 Callum Reilly (né en 1993), un footballeur irlando-anglais
 Charles Nelson Reilly (1931-2007), un acteur et metteur en scène américain
 Emma Reilly (née vers 1975), une fonctionnaire de l'ONU
 Franz Johann Joseph von Reilly (1766-1820), un éditeur, cartographe et écrivain autrichien
 George Reilly (né en 1957), un joueur de football anglais
 Georgina Reilly (née en 1986), une actrice britannique
 Helen Reilly (1891-1962), un écrivain américain de roman policier
 Jack Reilly (né en 1954), un astronaute américain
 James F. Reilly (né en 1945), un footballeur australien
 James Reilly (né en 1955), un homme politique irlandais
 John C. Reilly (né en 1965), un acteur américain
 Kelly Reilly (née en 1977), une actrice anglaise 
 Lawrie Reilly (né en 1928), un footballeur écossais
 Liam Reilly (1955-2021), un auteur-compositeur-interprète irlandais
 Maggie Reilly (née en 1956), une chanteuse pop folk écossaise
 Malcolm Reilly (né en 1948), un joueur et entraîneur de rugby à XIII anglais
 Matthew Reilly (né en 1974), un écrivain australien
 Michael Riley (né en 1985), un joueur américain de football canadien
 Mike Riley (né en 1993), un joueur américain de hockey sur glace
 Paddy Reilly (né en 1939), un chanteur et guitariste folk irlandais
 Rose Reilly (née en 1955), une joueuse de football écossaise
 Sidney Reilly (1874-1925), né Sigmund Georgievich Rosenblum, un espion qui travaillait pour le SIS britannique
 Vini Reilly (né en 1953), un musicien britannique

Personnages 
De l'univers Marvel :
 Ben Reilly, 
 May Reilly Parker

Autres 
 Mary Reilly, roman américain de Valerie Martin, publié en 1990,
 Mary Reilly, film américain adapté du roman ci-dessus, réalisé par Stephen Frears, sorti en 1996.

Voir aussi 
 

Patronyme irlandais